Джеррід Бейлісс — американський баскетболіст
 Лайза Бейлісс — британська хокеїстка на траві

Прізвища